Radużnyj – miasto w obwodzie włodzimierskim
 Radużnyj – miasto w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym